Meiggs ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Meiggs (1811–1877), US-amerikanischer Unternehmer
 Russell Meiggs (1902–1989), britischer Althistoriker